Хильперт — фамилия. Известные носители:
 Хильперт, Карл
 Хильперт, Фридрих